Zdrapy – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz 
 Zdrapy – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Zdrapy – północna ściana Starorobociańskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich